Ensminger ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Ensminger (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler und heutiger Trainer
 Zachary Ensminger (* 2001), US-amerikanischer Basketballspieler